IV летняя Спартакиада народов СССР  — проходила в Москве с 28 июля по 4 августа 1967 года, финалы проводились в 23 традиционных видах спорта. Кроме того, начиная с  этой спартакиады в программу игр стали входить соревнования по техническим видам спорта.

Описание 
Начиная с самого раннего этапа отбора участниками Спартакиады стало около 80 миллионов человек, в соревнованиях приняли участие 170 тысяч коллективов физкультурников. В финальной стадии Спартакиады приняло участие 8348 спортсменов из 17 команд представляющих все союзные республики плюс сборные Ленинграда и Москвы. В играх принимали участие 5333 заслуженных мастера спорта СССР — в три раза больше чем на I Спартакиаде 1956 года. Спартакиада была посвящена 50-летию Великой Октябрьской революцию. Были установлены 46 рекордов СССР, 12 рекордов Европы, 20 рекордов мира. В четвертый раз подряд командная победа была за сборной Москвы набравшей 594 очка, на втором месте с 576 очками расположилась команда РСФСР, на третьем — сборная УССР — 561 очко..

Финальные соревнования

Спартакиада в филателии

Примечания 

Спартакиады народов СССР
 
Спорт в России в 1967 году